Seupel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Adam Seupel (1662–1717), Straßburger Bürger, Maler und Kupferstecher
 Taylor Watson Seupel, US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent und Filmregisseur